Nato in provincia di Cosenza nel 1900, emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. Esercitò piccole attività commerciali, ma la sua grande passione fu sempre e solo la musica fino agli ultimi anni della sua vita (morì quasi centenario peccato). 
Numerose le sue composizioni per mandolino -lo strumento preferito- alcune delle quali fanno parte delle colonne sonore dei film Capone e Peggy Sue Got Married.
La città di Cosenza lo volle ricordare nell'ambito del Festival Invasioni 2000 con un concerto eseguito da Beppe Gambetta, che lo conobbe personalmente, e Carlo Aonzo.

Queste alcune delle sue composizioni:
 Rudy's Theme
 Onde
 Danse Petite
 Romance Antique
 Potporri
 Babbling Brook
 Romantic Interlude
 Midnight
 Canto Antico
 Chinese Carousel

Collegamenti esterni 
 

Italiani emigrati negli Stati Uniti d'America
Morti negli Stati Uniti d'America
Musicisti italoamericani